La niña de fuego puede referirse a:

 La niña de fuego, película de Argentina dirigida en 1952 por Carlos Torres Ríos.
 La niña de fuego o Fuegos de Laroya, nombre por el que se conoce a unos incendios de los que no se halló explicación, ocurridos en Laroya, Almería (España), a partir del 16 de junio de 1945.
 La niña de fuego, canción de Quintero, León y Quiroga.